Název Bohumileč má více sídel:
 Bohumileč (Český Dub), část města Český Dub v okrese Liberec
 Bohumileč (Rokytno), část obce Rokytno v okrese Pardubice

Externí odkazy